Плевен има више значења:
 Плевен
 Плевен (Мисури)
 Плевен (Канзас)
 Плевен (Монтана)